Пит Сампрас је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Густава Киртена резултатом 6:1, 6:7(2:7), 7:6(7:5), 7:6(10:8).

Носиоци 

 Андре Агаси (полуфинале)
 '''Пит Сампрас (победник)
 Јевгениј Кафељников (четврто коло)
 Никола Кифер (друго коло)
 Магнус Норман (треће коло)
 Густаво Киртен (финалиста)
 Томас Енквист (четврто коло)
 Марсело Риос (четврто коло)
 Николас Лапенти (четвртфинале)
 Тим Хенман (четвртфинале)
 Седрик Пиолин (треће коло)
 Алекс Коређа (друго коло)
 Алберт Коста (друго коло)
 Лејтон Хјуит (полуфинале)
 Патрик Рафтер (четврто коло)
 Јунес ел Ајнауи ''(друго коло)
|
  Грег Руседски ''(четврто коло) 
  Себастијан Грожан ''(треће коло) 
  Томи Хас ''(треће коло) 
  Доминик Хрбати ''(четврто коло) 
  Штефан Коубек ''(друго коло) 
  Марк Филипусис ''(четврто коло) 
  Маријано Забалета ''(треће коло) 
  Феликс Мантиља ''(треће коло) 
  Хуан Карлос Фереро ''(друго коло) 
  Никола Ескиде ''(треће коло) 
  Карим Алами ''(друго коло) 
  Винсент Спејдија ''(друго коло) 
  Хишам Арази ''(друго коло) 
  Фернандо Мелижени ''(треће коло) 
  Фабрис Санторо ''(друго коло) 
  Марат Сафин ''(друго коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2000.